Waldvogel steht für:
 Waldvogel (Adelsgeschlecht), hessisches Adelsgeschlecht aus der Grafschaft Ziegenhain
 Brauner Waldvogel, Schmetterlingsart

Waldvogel ist der Familienname folgender Personen:
 Anton Waldvogel (1846–1917), österreichischer Verkehrsplaner
 Bruno Waldvogel-Frei (* 1961), Schweizer Pfarrer und Kulturschaffender
 Christian Waldvogel (* 1971), Schweizer Künstler und Architekt
 Florian Waldvogel (* 1969), deutscher Kurator
 Fred Waldvogel (1922–1997), Schweizer Grafiker, Fotodesigner und Pilzexperte
 Georg Waldvogel (* 1961), deutscher Skispringer
 Gian Waldvogel (* 1990), Schweizer Politiker (Grüne)
 Hugo Waldvogel, Pseudonym von Gottfried Wagner (Schriftsteller) (1886–1968), Schweizer Lehrer und Mundartschriftsteller
 Théo Waldvogel (1931–2018), Schweizer Architekt